HMS Bluebell je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bluebell (1915) 
 HMS Bluebell (K80)

Bluebell